Planet Disney è una rivista a fumetti, pubblicata da Panini Comics, annunciata a novembre 2014 durante Lucca Comics & Games, e partita quello stesso mese con la ristampa di Kingdom Hearts. I volumi sono stampati in bianco e nero, con una copertina bianco-rossa, e corredati da una sovracoperta a colori per i primi numeri, successivamente la copertina viene stampata a colori senza sovracoperta.

Caratteristiche 
La collana include diverse ristampe della serie Disney Manga e volumi inediti.

I primi 11 volumi sono stati dedicati alle ristampe di Kingdom Hearts, Kingdom Hearts: Chain of Memories e dei primi cinque volumi di Kingdom Hearts II, mentre i volumi 12-16 sono dedicati agli albi inediti di quest'ultima serie. Va fatto notare come il volume speciale su Kingdom Hearts numerato come nº 0 della già citata serie Disney Manga non sia stato stampato in questa collana.

La serie viene interrotta nel febbraio 2016 con il sedicesimo volume senza spiegazioni e dettagli del motivo, salvo, poi, riprendere nel novembre 2017 con i volumi dedicati al manga de La bella e la bestia.

Volumi

Note

Collegamenti esterni 

Riviste di fumetti Disney
Riviste italiane di anime e manga